Saint-Gérand – comune francese nel dipartimento del Morbihan, regione della Bretagna
 Saint-Gérand-de-Vaux – comune francese nel dipartimento dell'Allier, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Gérand-le-Puy – comune francese nel dipartimento dell'Allier, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi